

Sigle 
 Landing Craft Tank  – imbarcazioni con le quali effettuare lo sbarco dei carri armati o di altri veicoli, durante gli assalti anfibi, direttamente sulle spiagge
 Ligue Communiste des Travailleurs  – partito politico senegalese

Biochimica
 LCT – acronimo che sta per Long Chain Triglycerides, ovvero trigliceridi a catena lunga

Codici 
 LCT – codice vettore ICAO di Compañía de actividades y servicios de aviación

Mineralogia 
 Lct – abbreviazione di leucite